Kindelán puede referirse a:

 Alfredo Kindelán (1879-1962), militar español;
 Gonzalo Kindelán, actor español;
 Juan Kindelán, empresario y periodista español;
 Ramón de Meer y Kindelán (1787-1869), militar español;
 El Marquesado de Kindelán;
 Manuel Kindelán, abogado y político español;
 Juan Manuel Kindelán, ingeniero español;
 Orestes Kindelan Olivares, jugador de béisbol cubano.